Список видов, входящих в род 

Альбиция — род семейства Бобовые. По данным сайта The Plant List (2013), содержит около 137 видов.

Примечания

Ссылки 

 Albizia on The Plant List

Альбиция
Альбиция